Sezona Velikih nagrad 1928, dirke niso bile povezane v prvenstvo.

Velike nagrade

Grandes Épreuves

Ostale Velike nagrade

Reference
 
 

1928
1928 v športu